Adam Cybulski – polski inżynier dróg i mostów
 Aleksander Weissberg-Cybulski – fizyk
 Bogdan Cybulski (ujednoznacznienie)
 Czesław Cybulski –  trener lekkiej atletyki,
 Eugeniusz Cybulski – polski urzędnik państwowy
 Grzegorz Cybulski – polski lekkoatleta, skoczek w dal 
 Gustaw Cybulski – aktor, reżyser, scenarzysta, poeta, żołnierz Legionów Polskich.
 Henryk Cybulski – leśnik
 Jan Cybulski (ujednoznacznienie)
 Kazimierz Cybulski – polski wojskowy, lekkoatleta i działacz 
 Marek Cybulski – polski historyk języka
 Mieczysław Cybulski – operator filmowy, fotograf
 Mieczysław Cybulski – aktor
 Napoleon Cybulski – polski fizjolog, odkrywca adrenaliny 
 Piotr Cybulski – polski polityk, inżynier leśnik
 Sebastian Cybulski – polski aktor filmowy, teatralny i telewizyjny
 Stefan Cybulski – polski filolog klasyczny, pedagog 
 Tadeusz Cybulski – prawnik, malarz, rzeźbiarz, krytyk 
 Wincenty Cybulski – generał brygady Wojska Polskiego 
 Wojciech Cybulski – polski językoznawca
 Zbigniew Cybulski – polski aktor teatralny i filmowy
 Zygmunt Cybulski – polski chemik
 Zygmunt Franciszek Cybulski – trener koszykówki i działacz sportowy